«События на руднике Марусиа» () — мексиканский кинофильм чилийского режиссёра Мигеля Литтина, вышедший на экраны в 1976 году. Экранизация одноимённого романа  (1974), основанного на событиях  в марте 1925 года. Лента получила мексиканскую премию «Золотой Ариэль», участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет 
Действие происходит в начале XX века в маленьком шахтёрском городке Марусиа на севере Чили. Рабочие страдают от тяжёлых условий труда и деспотизма британской компании, которая владеет рудником и которой фактически принадлежит вся власть в этом районе. Понимая, что путь индивидуального террора никуда не ведёт, профсоюзный активист Грегорио убеждает товарищей начать всеобщую забастовку, рассчитывая, что её поддержат и на других рудниках. Когда местным полицейским не удаётся запугать шахтёров, из города вызывают крупный военный отряд...

В ролях 
 Джан Мария Волонте — Грегорио
 Диана Брачо — Луиса, школьная учительница
 Клаудио Обрегон — капитан Тронкосо
 Эдуардо Лопес Рохас — Доминго Сото
 Патрисия Рейес Спиндола — Роза
 Сальвадор Санчес — Себастьян
 Эрнесто Гомес Крус — Крискуло (Медио Хуан)
 Артуро Беристайн — Артуро
 Сильвия Марискаль — Маргарита
 Алехандро Пароди — Эспиноса

Ссылки 

Фильмы-драмы Мексики
Исторические фильмы Мексики
Фильмы о шахтёрах
Фильмы Мексики 1976 года
Экранизации романов